Гаплогруппа H1bc — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Ханаан
 SI-23 — EGAN00001390952 / ERS1790729 — Сидон, Ливан — 3750 yBP — Ж — H1bc.

Примечания

Публикации 
2017

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа H1 (мтДНК)